Dmitri Vasíltxenko (en rus: Дмитрий Ильич Васильченко), (Frounze, 4 de gener de 1964) és un exciclista rus. Fou professional del 1991 fins al 1992, encara que ja competia en proves com amateur quan encara era soviètic.

Palmarès 
 1990
 1r al Duo Normand (amb Iuri Manúilov)
 1r al Gran Premi de les Nacions amateur
 1991
 Vencedor d'una etapa a la Ruta del Sud

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a museociclismo.it
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes russos
Ciclistes soviètics